Шаттл может означать:
 «Шаттл» («Спейс Шаттл») — американский многоразовый транспортный космический корабль.
 Шаттл — многоразовый космический корабль, орбитальный самолёт.
 Шаттл, шаттловый маршрут — специальный организованный маршрут общественного транспортного средства (шаттла). См. Челночное движение.

См. также 
 Шаттлы (Звёздный путь)